«В лесу родилась ёлочка» — популярная новогодняя песня.
 «В лесу родилась ёлочка» — советский мультфильм 1972 года.